Anwand steht für:

 den Bereich an der Stirnseite eines Ackers, auf der der Pflug gewendet wurde, siehe Anwande

Familienname von:
 Oskar Anwand (1872–1946), deutscher Schriftsteller